Цариградски договор може да се отнася до:
 руско-турския договор от 1879 година, формален край на войната от 1877-1878;
 гръцко-турския договор от 1881 година, уреждащ границата в Тесалия и Епир;
 гръцко-турския мирен договор от 1897;
 българо-турския договор в края на Балканските войни.